La Guajira – departament w Kolumbii
 Guajira – półwysep
 Guajira – kubańska muzyka